Давтя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Давтян, Араксия Ашотовна (1949—2010) — армянская оперная певица.
 Давтян, Артак Людвигович (1966—2023) — армянский депутат.
 
 Давтян, Ваагн Арменакович (1922—1996) — армянский поэт и переводчик.
 
 Давтян, Ваник Ишханович (1948—2010) — советский, российский архитектор.
 Давтян, Владимир Иванович (1925—1991) — советский футболист.
 Давтян, Гагик Степанович (1909—1980) — советский и армянский агрохимик.
 
 Давтян, Джульетта Михайловна (1988) — российская самбистка.
 Давтян, Епрем Давыдович (1868—1912) — иранский революционер, главнокомандующий вооружёнными силами Персидского временного правительства.
 Давтян, Левон Мисакович (1936—2003) — советский и армянский учёный-экономист.
 Давтян, Мисак Аршамович (1934—2018) — советский и армянский учёный.
 Давтян, Ованес Жораевич (род. 1985) — армянский дзюдоист.
 
 Давтян, Торос Казарович (1918 — ?) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда (1952).
 Давтян, Яков Христофорович (1888—1938) — армянский революционер, советский разведчик и дипломат.

См. также 
 Давидян

Примечания